W Polsce 
 Kociszew – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Kociszew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec
 Kociszew –  gromada w powiecie grójeckim
 Kociszew –  gromada w powiecie łaskim